Князь Иван Дмитриевич Бельский (ум. 24 мая 1571 года, Москва) —наместник, боярин и воевода, глава Боярской думы во времена правления Ивана IV Васильевича Грозного.

Из княжеского рода Бельские, Гедиминович. Единственный сын боярина князя Дмитрия Фёдоровича Бельского (1499—1551) от брака с Марией Ивановной Челядниной. Троюродный племянник царя и великого князя Ивана Васильевича Грозного. Его сёстры Евдокия и Анастасия Бельские, стали женами бояр Михаила Яковлевича Морозова и Василия Михайловича Захарьина-Юрьева.

После смерти отца в 1551 году унаследовал отцовское Лухское удельное княжество (Кинешма, Вичуга, Гороховец, Юрьевец, Пучеж, Порздни, Ландех) на Средней Волге.

Биография 
В 1543 году первый воевода войск охранения, сперва от Литвы, а после от крымцев. В марте 1544 года первый воевода седьмой правой руки войск в Казанском походе. В 1546 году присутствовал на свадьбе царя Иоанна IV Грозного с Анастасией Романовной Захарьиной. сидел на государевом месте и первым нёс в церковь камки для подножия. В апреле 1549 года первый воевода четвёртого Ертаульного полка в походе против шведов. В мае 1550 года присутствовал шестнадцатым в свадебном поезде, при бракосочетании князя Владимира Андреевича и Евдокии Александровны Ногой.

В 1554 году пожалован в кравчие и женился на княжне Марфе Васильевне Шуйской (1538—1571), дочери крупного московского воеводы князя Василия Немого Шуйского, причем Лицевой летописный свод особо подчеркивает кровное родство невесты с Иваном Грозным:

Той же осенью 8-го ноября в четверг пожаловал царь и великий государь Иван Васильевич, всея Руси самодержец, женил князя Ивана Дмитриевича Бельского, дал за него сестоичну свою, царевича Петра внучку, а деда своего великого князя Ивана Васильевича всея Руси правнучку, а дочь князя Василия Васильевича Шуйского; а выдавал государь от себя со своего двора.

В 1555 году в чине дворового воеводы ходил в поход с Государём в Тулу и Коломну, в связи с крымской угрозой. В 1556 году был отправлен царём в большом полку «по крымским вестям» в Калугу. В том же году был воеводой в царском полку в Серпухове, а потом дворовым воеводою в государевом полку в Тарусе. В 1557 году первый воевода Большого полка в Коломне. В марте 1558 года первый воевода Большого полка в Кашире.

В 1559 году возведён в бояре, в марте стоял до сентября с Большим полком в Дедилове, в декабре отправлен воеводой Большого полка против крымцев, коих разбил и прогнал за границу Московского государства. В 1560 году был отправлен из Рыльска первым воеводою Большого полка в Тулу, откуда организовал погоню за татарскими отрядами Дивей-мурзы. В 1561 году в чине первого воеводы отразил нападение крымских татар на южном порубежье. 

В начале 1562 года попал в кратковременную опалу. В течение трех месяцев князь содержался на Угрешеском дворе в столице. Его удельное княжество было конфисковано в казну. Он был обвинен в попытке побега в Литву. При аресте у него были найдены охранные грамоты, подписанные великим князем литовским Сигизмундом Августом.

20 марта 1562 года был освобожден из-под стражи. За него поручились члены Боярской думы, многие князья и дворяне. В апреле 1562 года за него поручился митрополит Макарий и всё высшее духовенство. Иван Бельский вынужден был подписать специальную грамоту, в которой клятвенно обязывался не возобновлять попытки отъезда в Литву, обещал не переписываться с польским королём и своими родственниками в Великом княжестве Литовском. Ему были возвращено отобранное ранее удельное княжество.

С 1563 года участвовал в Ливонской войне, в ноябре 1562 года первый воевода во время царского похода на Полоцк и второй воевода Большого полка в русской армии при взятии города. В феврале 1563 года после взятия Полоцка  участвовал в переговорах с литовскими послами. В 1564 году первый воевода Большого полка стоял в Вязьме, Дорогобуже и Ржеве, а после первый воевода Большого полка на берегу Оки и в Коломне, откуда возвратился в Москву. При прибытии в столицу назван наместником Владимирским и первым в ответе с польскими послами. Вместе с посольством обедал у Государя за его большим столом.

В 1565 году назначен первым боярином в Земщине, то есть главой Боярской думы. В мае послан первым воеводою на берег Оки, в июне в Каширу.  В сентябре был первым при представлении бояр польским посланникам, и после отправлен первым воеводою Большого полка в Коломну. Будучи первым воеводой большого полка на южной границе, командовал русскими полками при отражении крымского хана Девлет Герая от Болхова, за их прогнание пожалован золотым. В 1566 году участвовал в совещании по поводу заключения перемирия с Великим княжеством Литовским, где назван ближним бояриным, наивысшим воеводою и наместником Владимирским.

В 1567 году указано ему идти первым воеводою войск на берег Оки, в связи с угрозой нападения литовцев и крымцев. В июле этого же года, русскими властями были перехвачены грамоты от великого князя литовского и польского короля с приглашением знатнейшим московским вельможам, боярам князьям Ивану Дмитриевичу Бельскому, Ивану Федоровичу Мстиславскому, Михаилу Ивановичу Воротынскому и конюшему Ивану Петровичу Фёдорову, перейти на службу к Сигизмунду II Августу. Великий князь литовский Сигизмунд Август предлагал князю Ивану Бельскому отъехать в литовские владения и обещал вернуть ему старинные родовые владения. Однако Бельскому счастливо удалось выпутаться из этой беды. В 1568 году упомянут первым в Государевой думе, при переговорах с Польшей о мире. В этом же году послан первым воеводою на берег Оки для охранения от крымцев.

В апреле 1569 года первый воевода Большого полка в Серпухове. В мае 1570 года сидел первым за большим государевым столом с польскими послами, позже со шведскими послами. Осенью первый воевода войск в Коломне.

В 1571 году послан первым воеводою в Коломну, откуда уведомлял царя о походе крымцев к Дедилову и Туле. Весной, во время нашествия крымского хана Девлета Гирея на Москву в 1571 году первый воевода большого полка, возглавлял крупное московское войско, стоявшее у Оки. Девлет Герай смог обойти русскую рать и осадил Москву. В мае Иван Бельский с полками поспешил на спасение столицы, разделив войска на разные полки, сам возглавил оборону в чине первого воеводы. В бою на большой Варлаамовской улице был ранен. Во время боя возник пожар и спасаясь от пожара задохнулся в погребе своего дома 24 мая 1571 года.

Семья 
От брака с Марфой Васильевной Шуйской, Иван Дмитриевич Бельский имел пять детей:

 Бельский Василий Иванович — (ум. младенцем).
 Бельский Иван Иванович —  (ум. младенцем).
 Бельский Фёдор Иванович —  (ум. младенцем).
 Анна Ивановна (ум. 1624) — вышла замуж за Андрея Ивановича Голицына.
 Анастасия Ивановна —  (ум. младенцем).

В связи с тем, что после гибели князя Ивана Дмитриевича, его огромные владения были отписаны в казну, а царь Иван Грозный делал вклады: август 1571 года в Троице-Сергиев монастырь и Суздальский Спасо-Ефимьев монастырь, в ноябре 1572 года в Рождественский Суздальский собор, февраль 1578 года епископу Валааму на помин его души, то имеется предположение, что вся семья, за исключением княжны Анны Ивановны, погибли во время пожара в Москве.

Предки 

</center>

Примечания

Ссылки 
 
Род:Бельские h на Родоводе
geni.com›people/prince-Ivan-Bielski-of-Moscow…

Литератур 

 
 Скрынников Р. Г., «Великий государь Иоанн Васильевич Грозный», Смоленск, «Русич», 1996 год. ISBN 5-88590-528-2 (тома 1 и 2).
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Бельский Иван Дмитриевич. стр. 48-50.

Воеводы
Иван Дмитриевич
Бояре
Персоналии по алфавиту
Умершие 24 мая
Умершие в 1571 году
Умершие в Москве